Qui di seguito sono inserite le tavole genealogiche della famiglia Orsini con alcuni dei membri titolati.

Struttura del casato

Linee di successione

Linea originaria

Signori di Monterotondo

Signori di Mugnano e duchi di Bomarzo

Orsini de' Cavalieri

Conti di Tagliacozzo

Conti di Nola - I ramo

Duchi di Gravina

Signori e duchi di Bracciano

Conti di Pitigliano

Principi di Taranto

Principi di Salerno

Signori e Marchesi di Lamentana

Conti di Nola - II ramo

Marchesi di Monte San Savino

Duchi di Venosa

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Bobone
 Orsini
 Contea di Pitigliano
 Ducato di Bracciano
 Orsini del Balzo

Collegamenti esterni 
 

 
 
Orsini
Orsini
Contea di Pitigliano
Orsini